Contea di Midland o Midland County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Midland (Michigan)
 Contea di Midland (Texas)